Publiusz Decjusz Mus (konsul 340 p.n.e.)
 Publiusz Decjusz Mus (konsul 312 p.n.e.)
 Publiusz Decjusz Mus (konsul 279 p.n.e.)

Strony ujednoznaczniające